B-4 (Bosnië en Herzegovina), een weg in Bosnië en Herzegovina
 Bundesstraße 4, een weg in Duitsland
 B4 (Jamaica), een weg op Jamaica
 B4 (Namibië), een weg in Namibië
 B4 is een papierformaat